Il singolare del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Kei Nishikori, ma è stato sconfitto ai quarti di finale da Nicolás Almagro.

Juan Martín del Potro ha sconfitto in finale Milos Raonic per 7-65, 7-5.

Teste di serie 

 Juan Martín del Potro (campione)
 Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
 Milos Raonic (finale)
 Kei Nishikori (quarti di finale)

  Gilles Simon (ritirato)
  Nicolás Almagro (semifinale)
  Kevin Anderson (primo turno)
<li>  Janko Tipsarević (secondo turno)

Qualificati

  Marco Chiudinelli (primo turno)
  Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)

  Benjamin Becker (primo turno)
  Ryan Harrison (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013